Избоищское сельское поселение — упразднённое сельское поселение в составе Чагодощенского района Вологодской области.
Центр — деревня Избоищи.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Избоищский сельсовет.

Законом Вологодской области от 26 ноября 2015 года № 3783-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, Белокрестское, Борисовское, Избоищское, Лукинское, Мегринское и Покровское сельские поселения — в сельское поселение Белокрестское с административным центром в селе Белые Кресты.

География 
Расположено в центре района. Граничит:
 на западе с Белокрестским сельским поселением, городским поселением Сазоново и Первомайским сельским поселением,
 на севере с городским поселением Чагода,
 на востоке с Борисовским и Покровским сельскими поселениями,
 на юге с Лукинским сельским поселением,
 на юго-западе с Новгородской областью.

На территории сельского поселения расположена ж/д станция Приворот (участок Кабожа — Подборовье), протекает река Кобожа.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Избоищского сельсовета и сельского поселения не изменялся.
В состав сельского поселения входило 12 населённых пунктов, в том числе
11 деревень,
1 жд станция.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Чагодощенского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году